Дайкон може да се отнася за:

 Дайкон, вид източен зеленчук познат и като японска ряпа
 Дайкон, японски остров в езеро Накауми
 Дайкон, компютърна програма